Хандан:

 Хандан — прозвище гератского каллиграфа XVI века.
 Хандан, Джафар (1911—1961) — азербайджанский советский литературовед, критик, поэт.
 Хандан Валиде Султан (1576—1605) — первая жена османского султана Мехмеда III, мать султана Ахмеда I.